Plessis kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Plessis-de-Roye, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Plessis-Barbuise, departementet Aube i regionen Grand Est,

Sydafrika 

 Plessisrivier, vattendrag, Östra Kapprovinsen,

USA 

 Plessis (ort i USA), New York, Jefferson County, 

Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar